ARHGAP30 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 1-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 101 амінокислот, а молекулярна маса — 118 582.

Кодований геном білок за функціями належить до активаторів гтфаз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазматичних везикулах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Активатори ГТФ-аз